Glasven kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Glas Bheinn (berg i Storbritannien, Highland, lat 58,20, long -4,97), Skottland, 
 Glas Bheinn (kulle i Storbritannien, Highland, lat 57,24, long -5,61), Skottland, 
 Ghlas-bheinn, berg, Skottland, Highland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar